David Mehner ist der Name folgender Personen:

* David Mehner (Kirchenlieddichter, 1685) (1685–1726), deutscher evangelischer Theologe und geistlicher Lieddichter
 David Mehner (Kirchenlieddichter, 1694) (1694–1756), deutscher evangelischer Theologe und geistlicher Lieddichter